SLC7A10 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 523 амінокислот, а молекулярна маса — 56 798.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт амінокислот. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки